De Gibraltar Darts Trophy 2021 was het tweede Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2021. Het toernooi werd gehouden van 24 tot en met 26 september in Gibraltar.

Krzysztof Ratajski won het toernooi in 2019. In de finale versloeg hij Dave Chisnall met 8-2. De editie van 2020 ging wegens corona niet door.

Gerwyn Price won het toernooi door in de finale Mensur Suljović met 8–0 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £140.000.

Het prijzengeld telde mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde werd uitgeschakeld, kreeg hij wel het prijzengeld van £2.000, maar telde dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestonden uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 28 juni 2021. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van kwalificatie-evenementen.

Schema

Dartswedstrijd in Gibraltar
Darts in 2021
PDC Pro Tour